Valérie Barouille, aussi appelée Valérie Dall'Anese, née à Bordeaux le , est une chanteuse française. Elle est la fille de Michel Barouille.

Biographie

Enfance et formation 
Valérie Barouille est née à Bordeaux dans une famille de musiciens mais passe son enfance en région parisienne.

Elle étudie la photographie et se destine à ce métier. Elle tournera pour des spots publicitaires en France et même jusqu'au Japon où elle interprète la chanson d'une publicité pour une marque de café.

Carrière 

Valérie Barouille est surtout connue pour ses interprétations de génériques français, telles que :
 Jeanne et Serge (1984, 1987 en France) (paroles d'Alessandra Valeri-Manera, musique de Carmelo Carucci) ;
 Dans les Alpes avec Annette (1983, 1987 en France) (paroles d'Alessandra Valeri-Manera, musique de Giordano Bruno Martelli) ;
 Creamy, merveilleuse Creamy (Mahō no Tenshi Creamy Mami) (1983, 1988 en France) (paroles d'Alessandra Valeri-Manera, musique de Giordano Bruno Martelli) ;
 Emi Magique (1985) (paroles d'Alessandra Valeri-Manera, musique de Giordano Bruno Martelli) ;
 Bécébégé (1987) ;
 Vanessa et la magie des rêves (paroles d'Alessandra Valeri-Manera / Charles Level, musique de Giordano Bruno Martelli).

De 1994 à 2000, elle a été choriste dans la première version du jeu musical de France 3 Fa si la chanter animé par Pascal Brunner. Elle a débuté dans l'émission sous le pseudonyme Valérie Dall'Anese. Elle a officié au côté de Patrice Amate et sera remplacée pendant quelques semaines par Emmanuelle Herr.

Elle enregistrera un album de reprises de chansons intitulé Chanter sorti en 1997.

Notes et références

Liens externes 
 

Chanteuse française du XXe siècle
Interprète de générique français
Naissance en juin 1965
Naissance à Bordeaux